Csetényi Csaba (1943) labdarúgó
Csetényi Csaba (?) üzletember, cégvezető, vállalkozó, reklámügynök